Wieder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wieder (* 1981), österreichischer Tubist, Komponist, Arrangeur und Hochschullehrer
 Florian Wieder (* 1968), deutscher Set-Designer
 Georg Wieder (1887–1943), deutscher Polizeioffizier
 Hanne Wieder (1925–1990), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Joachim Wieder (1912–1992), deutscher Bibliothekar
 Ludwig Wieder (1900–1977), deutscher Fußballspieler
 Sonia Wieder-Atherton (* 1961), US-amerikanische Cellistin
 Theo Wieder (* 1955), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal
 Verena Wieder (* 2000), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Wiederholung
 Wider
 Veeder
 Wiederer